Atlantis Ascendant è il quinto album in studio del gruppo symphonic black metal britannico Bal-Sagoth, pubblicato nel 2001.

Tracce

Formazione
Byron Roberts – voce
Chris Maudling – chitarra
Jonny Maudling – tastiere
Mark Greenwell – basso
Dave Mackintosh – batteria

Collegamenti esterni